Бри́нський:

 Бринський Антон Петрович (1906–1981, Нижній Новгород) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бринський Богдан Михайлович (1960) — український живописець.
 Бринський Василь Михайлович (1896–1945) — полковник УПА.
 Бринський Михайло Федорович (1883–1957, Прага) — український скульптор.

Див. також 

 Буринський

Прізвища